Cot Geulumpang (Peureulak), een plaats in Indonesië
Cot Geulumpang (Peulimbang), een plaats in Indonesië
Cot Geulumpang (Pidie), een plaats in Indonesië